Бульон:

Кулинария 
 Бульон — жидкий навар из мяса, рыбы или овощей.

Персоналии 
 Бульон, Александр Эммануилович — Георгиевский кавалер; поручик; 27 января 1917 (посмертно).
 Бульон, Анри де Ла Тур д’Овернь (1555—1623) — вождь французских гугенотов, маршал Франции.
 Годфруа де Бульон (Готфрид Бульонский) — граф Бульонский, герцог Нижней Лотарингии, один из предводителей первого крестового похода 1096−1099 гг.

Биология 
 Первичный бульон — смесь аминокислот, полипептидов, азотистых оснований и нуклеотидов из которой, предположительно, образовалась жизнь.

См. также 
 Бульонский замок
 Буйон (значения)
 Буллон — деревня в Ирландии.
 Буллон (или Валлон) — город в Бельгии.
 Бюльон